Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Justin Gimelstob che ha battuto in finale George Bastl 6-3, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (secondo turno)
 Sjeng Schalken (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Albert Portas (primo turno)

 Mikael Tillström (quarti di finale)
 Sébastien Grosjean (secondo turno)
 Justin Gimelstob (Campione)
 Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1998